

Persone
Abbadie è il cognome di varie personalità:

 Vincent d'Abbadie – colonizzatore francese (1652-1707)
 Jacques Abbadie – teologo calvinista francese (1654-1727)
 Antoine Thomson d'Abbadie – esploratore egeografo francese (1810-1897)
 Arnaud Michel d'Abbadie – esploratore francese (1815-1893)
 Julio Abbadie – ex calciatore uruguaiano (1930-2014)

Altro
 Abbadie – castello situato presso Hendaye, in Francia

Altri progetti